Jánovce je název dvou obcí na Slovensku:

 Jánovce (okres Poprad) – obec v Prešovském kraji
 Jánovce (okres Galanta) – obec v Trnavském kraji

Podobný název 
 Janovce – obec v okrese Bardejov v Prešovském kraji